Heddle désigne en anglais la lice d'un métier à tisser.

Heddle est également un patronyme et un prénom d'origines écossaises pouvant désigner:

Patronyme
 (1812-1889), homme d'affaires écossais et sierraléonais
 (1904-1991), écrivaine pour enfants et poétesse australienne
 (né en 1963), joueur de football écossais
 (1941-1989), homme politique conservateur britannique
Kathleen Heddle (1965-2021), rameuse olympienne canadienne
 (1828-1897), physicien et minéralogiste écossais

Prénom
 (1894-1961), ténor d'opéras et d'oratoires anglais

Voir aussi

Homonymie de patronyme